Terrell County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Terrell County (Georgie) – okres státu Georgie
 Terrell County (Texas) – okres státu Texas